Лыонг Фыонг Хань (, род. 8 февраля 1983) — вьетнамская шахматистка, международный мастер среди женщин (2017).

Чемпионка Вьетнама 2020 г. Серебряный призёр чемпионата Вьетнама 2017 г. Бронзовый призёр чемпионата Вьетнама 2014 г. (по дополнительным показателям).

Чемпионка Вьетнама по блицу 2018 г.

В составе сборной Вьетнама участница шахматной олимпиады 2014 г., командного чемпионата мира 2017 г., командных чемпионатов Азии 2014 и 2018 гг. (в 2018 г. сборная стала серебряным призёром соревнования).

Участница юниорских чемпионатов мира и Азии (в разных возрастных категориях).

Победительница международного турнира в Джокьякарте (2019 г.). В 2018 и 2019 гг. удачно выступила в ряде мужских международных турниров в Будапеште.

Выпускница  (2005 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Лыонг Фыонг Хань в базе Chessgames
 Личная карточка Лыонг Фыонг Хань на сайте 365Chess
 Выступления Лыонг Фыонг Хань на шахматных олимпиадах
 Выступления Лыонг Фыонг Хань в командных чемпионатах мира
 Выступления Лыонг Фыонг Хань в командных чемпионатах Азии
 Выступления Лыонг Фыонг Хань в личных чемпионатах Азии

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Выпускники Ханойского университета науки и технологии